Калешин, Игорь:
 Калешин, Игорь Викторович (1952—2019) — советский футболист, тренер.
 Калешин, Игорь Сергеевич (род. 1983) — российский футболист.